Badischer Hof ist der Name von
Badischer Hof (Heidelberg), ehemaliges Hotel in Heidelberg
Badischer Hof (Tauberbischofsheim), denkmalgeschütztes Hotel in Tauberbischofsheim
Hotel Badischer Hof (Baden-Baden)